Усть-Шо́ноша — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Шоношское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 73 километрах на северо-запад от города Вельска, на левом берегу реки Вели при впадении в неё притока Шоноша. Ближайшие населённые пункты: на противоположенном берегу реки посёлок Усть-Шоноша, являющийся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2260» как «Устьшеношское». Насчитывала 28 дворов, 82 жителя мужского пола и 97 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Усть-Шеновского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Усть-Шеновское находилось 41 хозяйство, в которых проживало 151 житель мужского пола и 136 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Шоношское»